Сезон 2012/2013 годов стал для ФК «Спартак» Москва 91-м в его истории. Первый для российского футбола сезон по системе «осень-весна» команда начала с новым тренером Унаи Эмери, но после 17 тура он был заменен Валерием Карпиным. Команда приняла участие в 21-м чемпионате страны заняв там 4 место. 21-й розыгрыш кубка завершился для команды вылетом в 1/8 финала. 37-й для себя сезон в европейских кубковых турнирах команда завершила на стадии группового этапа.

Команда 2012/13

Хронология сезона 
 21 июля 2012 года в первом туре нового чемпионата против «Алании», Эммануэль Эменике забивает одни из самых быстрых голов в истории российского первенства, послав мяч в ворота владикавказского клуба уже на 10-й секунде, что так же стало самым быстрым голом «Спартака» в истории чемпионатов России. Отметим также, что это гол является и самым быстрым в истории Российской Премьер-Лиги.
 25 ноября 2012 года после разгромного поражения со счётом 1:5 от «Динамо» в рамках 17-го тура российской Премьер-Лиги Унаи Эмери покинул пост главного тренера московского «Спартака». Об этом сообщил на пресс-конференции гендиректор клуба Валерий Карпин. На следующий день специалист посетил тренировку «красно-белых». Он поблагодарил всех футболистов и персонал за совместную работу, а также поблагодарил клуб за предоставленную возможность работать в «Спартаке», также испанец пожелал всем удачи и достижения высоких целей, стоящих перед клубом. На тренерский пост снова вернулся Карпин. На следующий день, 26 ноября, «Спартак» объявил о назначении Карпина исполняющим обязанности главного тренера до конца 2012 года. В первом матче под руководством Карпина «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 2:4. 11 декабря стало известно, что Валерий останется тренером «красно-белых» до конца сезона. 13 декабря будучи утверждённым на пост главного тренера на 1,5 года, покинул пост генерального директора клуба.
 19 февраля 2013 года стало известно, что новому стадиону будет присвоено имя «Открытие Арена» по названию спонсора — банка «Открытие». Сумма сделки — 1 млрд 208 млн рублей, согласно ей стадион будет носить название «Открытие Арена» на протяжении 6 лет. Согласно требованиям ФИФА и УЕФА во время матчей еврокубков и официальных матчей сборных команд стадион не сможет носить спонсорское название и, скорее всего, будет именоваться «Спартак».
 10 марта 2013 года в матче 20-го тура против «Терека» Мовсисян дебютировал за новый клуб. В этом поединке он оформил хет-трик, войдя в историю московского «Спартака», как первый игрок, забивший три мяча в своем дебютном матче за клуб. Кроме того, этот хет-трик стал первым для граждан Армении за всю историю чемпионатов России. После матча в интервью официальному каналу «Спартака» на YouTube он сказал, что это его первый хет-трик в официальном матче в профессиональной карьере.

Основной состав 
 Список игроков, сыгравших за основной состав футбольного клуба «Спартак» Москва в сезоне 2012/2013 годов.

Молодёжный состав

Трансферы 
Список игроков пришедших в клуб в ходе сезона 2012/2013:

Список игроков ушедших из клуба в ходе сезона 2012/2013:

Чемпионат России 2012/13 
Основная статья: Чемпионат России по футболу 2012/2013

Результаты матчей

Итоговая таблица 

 Результаты выступлений команды Спартак Москва в домашних и гостевых матчах:

 Результаты выступлений команды Спартак Москва по турам:

Статистика

Кубок России 2012/13 
Основная статья: Кубок России по футболу 2012/2013

Результаты матчей

Статистика

Лига Чемпионов 2012/13 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2012/2013

За участие в розыгрыше клуб получил от УЕФА 14,09 млн. €.

Раунд Плей-офф 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2012/2013. Квалификация

Групповой этап 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2012/2013. Групповой этап

Турнирная таблица

Статистика

Чемпионат России 2012/13 (молодёжные составы) 
Как и в предыдущие годы, параллельно с чемпионатом проходит турнир молодёжных команд. Возрастной лимит для участия в турнире молодёжных команд снижен: в нём могут участвовать игроки не старше 1992 года рождения (ранее — не старше 22 лет). При этом на поле могут одновременно находиться три полевых игрока и один вратарь, родившиеся ранее 1992 г.

При подготовке к чемпионату рассматривался также вопрос о возможности для клубов заявить команду дублёров (не старше 22 лет) для участия в первенстве России среди команд Второго дивизиона. При этом любой игрок, соответствующий указанным возрастным критериям, мог бы быть заявлен за все три команды (взрослая в Премьер-лиге, младше 23 лет во Втором дивизионе и младше 20 лет в молодёжном первенстве).

Результаты матчей

Итоговая таблица 

 Результаты выступлений молодёжной команды Спартак Москва в домашних и гостевых матчах:

 Результаты выступлений молодёжной команды Спартак Москва по турам:

Статистика

Torneo Mondiale di Viareggio 2013 
Основная статья: Турнир Вияреджо

Турнир Вияреджо, полное называние «Мировой турнир по футболу во Вьяреджо» (), также называемый «Кубок Карнавала» () — молодёжный футбольный турнир, организованный Центром молодых футболистов A.S.D. Виареджо, в котором участвуют молодёжные команды со всего мира. Турнир проводится с 1949 года. Он официально признан ФИФА, УЕФА, национальным олимпийским комитетом Италии и итальянской федерацией футбола.

Групповой этап

Турнирная таблица

Статистика

Товарищеские матчи

Основной состав

Дублирующий состав

Прощальный матч Егора Титова 
Регламент матча: 2х35`, неограниченное число замен.

Статистика

Игроки (матчи и голы)

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Достижения

Командные

Индивидуальные

Индивидуальные (в составах сборных)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Спартак» Москва
 ФК «Спартак» Москва в сезоне 2012/13 на сайте FootballFacts.ru

2012/2013
Спартак Москва
Спартак